Francisco Javier Flores Sequera, mais conhecido como Francisco Flores (Barquisimeto, 30 de abril de 1990), é um futebolista venezuelano que atua como meia. Atualmente, joga pelo CD Lara da Venezuela.

Atuou no Campeonato Mundial de Futebol Sub-20 de 2009 realizado no Egito. Debutou pela seleção principal em 28 de março de 2009 diante da Argentina.

Referências 

Naturais de Barquisimeto
Futebolistas da Venezuela
Futebolistas do Deportivo Táchira Fútbol Club
Jogadores da Seleção Venezuelana de Futebol